Арчене () — город в Италии, расположен в регионе Ломбардия, подчинён административному центру Бергамо (провинция).

Население составляет 4347 человек, плотность населения составляет 1028 чел./км². Занимает площадь 4,23 км². Почтовый индекс — 24040. Телефонный код — 00035.

Покровителями коммуны почитаются святой архангел Михаил и Пресвятая Богородица (), празднование 5 апреля.

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Города Италии